Naomi může být:
 Noemi (variantně též Naomi) – ženské křestní jméno
 Terra Naomi – americká písničkářka
 Naomi (wrestlerka) – americká wrestlerka
 Naomi (komiks) – americká komiksová série vydavatelství DC Comics
 Naomi (seriál) – americký televizní seriál z roku 2022
 Naomi (Pensylvánie) – osada v Pensylvánii v USA
 Na'ama (mošav) (dříve též Na'omi) – vesnice na Západním břehu Jordánu